Navarra francesa puede referirse a:

 Baja Navarra, región histórica del País Vasco francés; o
 País Vasco francés,  territorio histórico vasco que constituye la parte septentrional de Euskal Herria.